Blah Blah Blah kan syfta på:
Blah Blah Blah (musikalbum) – ett musikalbum av Iggy Pop
Blah Blah Blah (singel) – en låt av Kesha
Blah Blah Blah (Armin van Buuren låt) – en låt av Armin van Buuren